Городской район (внутригородской район) — административно-территориальная единица в составе города.
 Внутригородской район — муниципальное образование в составе городского округа с внутригородским делением.

См. также 
 Районы городов России

Названия административных районов городов 
 Городской район — район Баку до 1956 года.
Городской район — название Бауманского района Казани в 1918-1922 годах.
 Городской район — район Москвы в 1917—1922 годах.
 Городской район — район Улан-Удэ в 1938—1958 годах.
 Городской район — район Челябинска в 1919—1930 годах.